Robert B. Wilson — economista estadunidense, laureado com o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel em 2020
 Robert Wilson (ator)
 Robert Wilson (empresário)
 Robert Wilson (encenador)
 Robert Wilson (escritor)
 Robert Wilson (músico)
 Robert Wilson Shufeldt

Desambiguação